

Geografia 
 Campione del Garda – frazione del comune di Tremosine sul Garda
 Campione d'Italia – comune italiano della provincia di Como

Altro 
 Campione – nelle scienze, la parte dell'oggetto della ricerca che dovrà essere sottoposta ad un’analisi o ad un esperimento
 Campione – in statistica, il numero di rilevazioni fatte per l'indagine
 Campione – in metrologia, una grandezza di riferimento
 Campione – in musica, un suono registrato in forma digitale in modo da essere utilizzato da un campionatore
 Campione – nella teoria dei segnali, singolo valore della serie generata tramite il processo di campionamento
 Campione – album di Riccardo Fogli del 1981
 Campione! (カンピオーネ！ Kanpiōne!) – light novel giapponese

Altri progetti